Cherokee é o nome de diversos condados dos Estados Unidos, nomeados a partir da tribo de ameríndios Cherokees:
Condado de Cherokee (Alabama)
Condado de Cherokee (Carolina do Norte)
Condado de Cherokee (Carolina do Sul)
Condado de Cherokee (Geórgia)
Condado de Cherokee (Iowa)
Condado de Cherokee (Kansas)
Condado de Cherokee (Oklahoma)
Condado de Cherokee (Texas)

Ver também
Cherokee (desambiguação)

Desambiguações de topônimos